TuS Koblenz is een Duitse voetbalclub en werd in 1911 opgericht als FC Deutschland.

Geschiedenis 
FC Deutschland werd in 1911 opgericht en stopte in 1917; 2 jaar later werd de club heropgericht als FV 1911 Neuendorf. In 1934 fuseerde de club met TV 1864 Neuendorf en werd zo TuS Neuendorf. De club speelde enkele jaren in de Gauliga.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de club opgeheven en later opnieuw opgericht als SpVgg Neuendorf. Twee jaar later veranderde de club zijn naam weer in TuS. De club speelde nu in de Oberliga Südwest en werd drie keer vicekampioen.

Na de oprichting van de Bundesliga in 1963 speelde de club in de Regionalliga Südwest tot deze in 1974 werd opgeheven om zo de 2. Bundesliga te vormen. De club werd 2 keer tweede maar kon in de eindronde geen promotie afdwingen. Toen de 2. Bundesliga opgericht werd degradeerde de club naar de Amateurliga Rheinland.

In de jaren 80 zakte de club weg, de naam werd in 1982 in TuS Koblenz veranderd. In 1994 promoveerde de club opnieuw naar de Oberliga Südwest, die in tegenstelling tot vroeger niet meer de hoogste klasse was maar de 4de klasse. Tien seizoenen werden daar doorgebracht. In 2004 promoveerde de club naar de Regionalliga Süd. Daar speelde de club twee seizoenen; in het tweede seizoen werd de club tweede waardoor hij voor het eerst sinds 1974 weer in de tweede klasse speelt. In het seizoen 2009/10 eindigde Koblenz op de voorlaatste plaats in de 2. Bundesliga waardoor het degradeerde naar de 3. Liga. Door financiële problemen werd de club na het seizoen 2011 zelfs nog een klasse lager teruggezet. De club kon pas op de laatste speeldag van de laatste plaats wegkomen. Doordat de Regionalliga met twee reeksen uitgebreid werd vond er echter geen degradatie plaats en ging de club in 2012 in de nieuwe Regionalliga Südwest spelen. In 2015 degradeerde de club. Na één seizoen kon de club terugkeren. In 2018 degradeerde de club opnieuw. Doordat stadsrivaal Rot-Weiß Koblenz in 2019 kampioen werd in de Oberliga is TuS voor het eerst niet de eerste club van de stad.

Erelijst
Kampioen Middenrijn
 1929, 1930, 1931, 1932
Gauliga Moselland
 1943, 1944

Rangschikkingen van 1933/34 tot 2018/19

Externe links 
 Officiële website
 Supporterssite met actuele statistieken

Koblenz
Sport in Koblenz
Sportvereniging in Rijnland-Palts